Ла́ба — українське прізвище. Значення:
 лапа;
 ніжка в козлах;
 підставка;
 копиця з п'яти снопів.

 Лаба Борис Михайлович (1937—2011) — український диригент, композитор.
 Лаба Василь (1887—1976) — греко-католицький священик. Організовував й очолював польове духовенство Дивізії «Галичина».
 Лаба Василь Павлович (*1956) — український історик-краєзнавець.
 Лаба Іван Андрійович (1921—1951) — вояк Української Повстанської Армії, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Лаба Михайло Михайлович (*1975) — український політик, Невицький сільський голова. Народний депутат України 9-го скликання.
 Лаба Роман Романович (*1966) — радянський та український футболіст і тренер.
 Лаба Маріанна Миколаївна (*1968) — українська співачка, заслужена артистка України, солістка Львівської обласної філармонії та Будинку органної та камерної музики.

 Лаба — річка в Європі, тече у Чехії та Німеччині (зокрема Лужиці), відоміша під німецьковомною назвою — Ельба.
 Лаба — річка в Росії, притока Кубані.

Примітки 

Українські прізвища